L'obélisque d'Aksoum est une stèle aksoumite du  en granite située sur le site des stèles de May-Hedja à Aksoum en Éthiopie.

Description 

Elle mesure  de hauteur et son poids est estimé à . Elle est ornée de deux fausse portes à sa base et de formes ressemblant à des fenêtres sur chacune de ses faces. Le sommet de la stèle est de forme semi-circulaire, à l'origine il était couvert de métal.

Historique 

Après sa conquête de l'Empire éthiopien en 1937, Benito Mussolini ordonne d'apporter en Italie l'un des obélisques qui ornaient Axoum. L'obélisque, alors brisé en cinq morceaux depuis sa chute vers le , est remonté à Rome et placé devant le bâtiment abritant le ministère de l'Afrique, qui deviendra ultérieurement le siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Lors de son remontage, trois barres d'acier sont insérées par section.

Selon les accords signés en 1947 entre l’Éthiopie et l'Italie, l'obélisque aurait dû être restitué, mais malgré plusieurs demandes de restitutions notamment par l'empereur Haïlé Sélassié Ier, il demeure à Rome. En 1997, l'Italie renouvelle son engagement lors d'un nouvel accord bilatéral précisant sa restitution la même année. Trois années après, Rome justifie le retard dû à des difficultés techniques.  

Le débat resurgit en 2002 lorsqu'un orage abîme le sommet de l'obélisque. Un retour de l'obélisque en Éthiopie est programmé pour 2005. Les opérations de démantèlement de la structure commencent en novembre 2003.  

En 2006 le  documente l'obélisque en modèle 3D par balayage laser terrestre. 

La stèle (hawult) réinstallée est inaugurée en . Les travaux de remontage sont menés par une équipe italienne de restaurateurs de l'université de Rome « La Sapienza ».

Notes et références

Voir aussi

Lien interne
 Stèle d'Ezana

Liens externes

  Obelisk arrives back in Ethiopia (BBC News)
  Ethiopia starts restoring obelisk (BBC News]
Modèles 3D de la stèle, sur le site du projet Zamani

Patrimoine mondial en Éthiopie
Histoire de l'Éthiopie
Patrimoine du IVe siècle
Bâtiment déplacé